Янис Голдманис (в Российской империи Ян Юрьевич Гольдман, ; , усадьба Вевер в Дюнгофской волости Бауского уезда Курляндской губернии — 18 ноября 1955 года, США) — русский и латвийский политический деятель. Депутат 4-й Государственной думы Российской империи от Курляндской губернии (1912—1917). Председатель комитета Организационного комитета Латышского стрелкового батальона (1915). Член Народного совета Латвии (1918—1920). Депутат Учредительного собрания (1920—1922) и Сейма Латвии. Первый министр земледелия Временного правительства (1918—1919) и военный министр Латвии (1920—1921 и 1925—1926).

Биография 
Янис Голдманис родился в поместье Вевер («Vēvers»). После учёбы в городской училище работал в суде Балдонской волости. В 1896 году учредил Балдонское сельскохозяйственное общество и стал его председателем. Позже стал членом правления ссудо-сберегательного товарищества и членом Совета Общества взаимного кредита при Центральном сельскохозяйственном обществе в Риге. Ревизор Митавского общества взаимного кредита. В 1906 году избран крестьянами Бауского уезда членом Курляндской губернской комиссии при губернаторе по выработке реформы Прибалтийского края. В 1907 году избирается представителем крестьян Курляндской губернии в Особом совещании при временном прибалтийском генерал-губернаторе. Затем председатель Дюнгофского волостного суда.

10 ноября 1912 года избран в Государственную думу Российской империи IV созыва от съезда уполномоченных от волостей. Входил в Прогрессивную фракцию. Член комиссий: земельной, сельскохозяйственной, для выработки законопроекта о печати, об охоте, по вероисповедным вопросам, по направлению законодательных предположений, финансовую, бюджетную. Докладчик Комиссии по направлению законодательных предположений. Член Прогрессивного блока с августа 1915 до 31 октября 1916, когда Прогрессивная фракция вышла из состава блока. Во время 1-й мировой войны 1914-1918 член Организационного комитета Латышского стрелкового батальона (1915).

После Февральской революции 1917 года комиссар Временного комитета Государственной думы (ВКГД) и Временного правительства в Риге (с 8 марта 1917 года). 24 марта 1917 году участвовал в Совещании по вопросу о разделении Эстляндской и Лифляндской губерний по этнографическим признакам под председательством товарища (заместителя) министра внутренних дел Д. М. Щепкина. В начале апреля 1917 года прибыл в Ригу, 5 апреля 1917 года участвовал в заседании Совета общественных организаций, на котором доложил о планах правительства по устройству Латвии. Один из инициаторов созыва Курляндского земского съезда (25.4.1917, город Юрьев). С 12 по 15 августа 1917 года Член Государственного совещания в Москве, а с 3 октября 1917 года и Временного совета Российской республики (Предпарламента). Был избран депутатом Учредительного собрания от Лифляндского избирательного округа по списку № 1 (Крестьянский союз). После учредительной сессии Латышского временного национального совета (ЛВНС) стал главой его Иностранного отдела. 5 января 1918 года с трибуны Учредительного собрания изложил позицию ЛВНС, заявив, что Латвия «является автономной единицей, положение, а также внешнее отношение и внутреннее устройство коей определит её Учредительное собрание и плебисцит».

После возвращения в Латвию 
После разгона Учредительного собрания вернулся в Латвию. С 20 декабря по 13 июля 1918 года занимал пост министра Временного правительства Латвии. В 1918 году избран членом Латвийского народного совета (1918—1920), а в 1920 году членом Латвийского учредительного собрания (1920—1922). Дважды возглавлял Военное министерство Латвии (В 1920—1921 и 1925—1926). Член 1-го и 2-го Сеймов Латвии (1922—1928).

Один из подписантов Меморандума Центрального Совета Латвии от 17 марта 1944 года. В 1944 выехал в Германию, а в 1950 эмигрировал в США.

Примечания

Литература 
 Latvijas Brīvības cīņas 1918—1920. Enciklopēdija. Rīga, 1999.
 Четвертая Государственная Дума: Портреты и биографии. СПб., 1913;
 Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы в апреле 1917 года: персональный состав // Из глубины времен. СПб., 1997. № 8;
 Четвертая Государственная Дума: Портреты и биографии. СПб., 1913;
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913;
 Архивы: РГИА Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Дело 9. Дело 195.
 Члены Государственной думы : (портреты и биографии) : Четвертый созыв, 1912-1917 г. / cост. М. М. Боиович Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913

Ссылки 
 Янис Голдманис — 135 лет со дня рождения и обретения места в латвийской истории. Эрик Екабсонс.
ВИДЕО #LV99плюс: 100 секунд о первом шаге Латвии к независимости (Rus.lsm.lv)

Персоналии:Курляндская губерния
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Депутаты Учредительного собрания (Латвия)
Депутаты первого Сейма Латвии
Депутаты второго Сейма Латвии
Латышские стрелки
Министры обороны Латвии
Министры сельского хозяйства Латвии